Фирозабад:

 Фирозабад — город в западной части штата Уттар-Прадеш, Индия.
 Фирозабад — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.